Carrapatelo steht für:

 Kraftwerk Carrapatelo, Wasserkraftwerk in Portugal
 Schleuse Carrapatelo, Schleuse im Fluss Douro in Portugal